Кровавое воскресение — многозначный термин.

Исторические события 
 Кровавое воскресенье (1871) — день подавления Парижской коммуны.
 Кровавое воскресенье (1887) — кровавая бойня в ходе мирной демонстрации 13 ноября 1887 года в Лондоне.
 Кровавое воскресенье (1900) — события Второй англо-бурской войны, связанные с большими потерями войск Великобритании.
 Кровавое воскресенье (1905) — столкновения в ходе шествия 9 (22) января 1905 года в Санкт-Петербурге.
 «Кровавое воскресенье (1905, Семипалатинск)» — подавление протеста телеграфных служащих в Семипалатинске (ныне Семее)
 Кровавое воскресенье (1913) — кровавые события во время Дублинского локаута.
 Кровавое воскресенье (1916) — столкновения между властями и членами профсоюза в Вашингтоне.
 Кровавое воскресенье (1919) — события в Мариборе, приведшие к присоединению области к Королевству СХС и изгнанию значительной части немецкого населения.
 Кровавое воскресенье (1920) — кровавая бойня в Дублине во время войны за независимость Ирландии.
 Кровавое воскресенье (1921) — фашистская провокация в Больцано (Италия).
 Кровавое воскресенье (1926) — столкновения в городе Кольмар (Эльзас) между французскими националистами и коммунистами.
 Кровавое воскресенье (1932) — нацистская провокация в городе Альтона, ныне — район Гамбурга.
 Кровавое воскресенье (1933) — нападение штурмовых отрядов (СА) на молодежную организацию Коммунистической партии Германии в Айслебене.
 Кровавое воскресенье (1938) — жестокий разгон полицией демонстрации безработных в Ванкувере.
 Кровавое воскресенье (1939) — события 3—4 сентября 1939 года в Быдгощe во время Сентябрьской кампании вермахта.
 Кровавое воскресенье (1939) — события 10 сентября 1939 года во время обороны Варшавы.
 Кровавое воскресенье (1965) — нападение на первый марш за гражданские права из г. Сельма в г. Монтгомери (США).
 Кровавое воскресенье (1969) — нападение ультраправых боевиков на демонстрацию протеста в Стамбуле.
 Кровавое воскресенье (1972) — расстрел мирной демонстрации 30 января 1972 года в Дерри (Северная Ирландия).

Фильмы 
 «9 января» («Кровавое воскресенье») — немой советский художественный фильм 1925 года о кровавых событиях 9 января 1905 года, режиссёр — Вячеслав Висковский.
 «Воскресенье, проклятое воскресенье» () — кинофильм 1971 года, режиссёр — Джон Шлезингер.
 «Кровавое воскресенье» — телефильм 2002 года, режиссёр — Пол Гринграсс.

Песни 
 Sunday Bloody Sunday — одна из наиболее популярных песен группы U2.